Гречехан — топоним в Иркутской области России.

 Гречехан — деревня в Новоидинском сельском поселении Боханского района.
 Гречехан — заимка в Каменском сельском поселении Боханского района.